Poppel ist Name folgender Orte:
 Poppel (Lanitz-Hassel-Tal), Ortsteil der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Poppel (Belgien), Dorf in der Gemeinde Ravels in Belgien

Poppel ist der Familienname folgender Personen:
 Boy van Poppel (* 1988), niederländischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Danny van Poppel (* 1993), niederländischer Radrennfahrer
 Hans Poppel (* 1942), deutscher Illustrator und Jazzpianist
 Jean-Paul van Poppel (* 1962), niederländischer Radrennfahrer
 Johann Poppel (1807–1882), deutscher Kupfer- und Stahlstecher, Architekturzeichner und Landschaftsmaler
 Nikolaus Poppel (Popplau) († um 1490), schlesischer Reisender und Diplomat
 Patrick Poppel (* 1985), international agierender prorussischer Propagandist